Никулинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Никулинское сельское поселение — входит в Татарский район, Новосибирская область
 Никулинское сельское поселение — входит в Калининский район, Тверская область
 Никулинское сельское поселение — входит в Сладковский район, Тюменская область
 Никулинское сельское поселение — входит в Николаевский район, Ульяновская область
 Никулинское сельское поселение — входит в Порецкий район, Чувашия